Prinzipat steht für:

 Prinzipat, Herrschaftsstruktur des Römischen Reiches

Prinzipat ist der Beiname von:

 Richard vom Prinzipat (um 1045–1129), normannischer Adliger
 Roger vom Prinzipat († 1119), Regent des Fürstentums Antiochia

Siehe auch:

 Prinzipat Katalonien
 Principat
 Prinzipal